Николай Иванович Рош (; 7 июля 1933, с. Дунаевка, Приазовского района,Запорожской области — 10 августа 2018, Минск) — советский белорусский партийный, профсоюзный и хозяйственный деятель, почётный гражданин города Пинска

Биография 
Родился в 1933 году в Запорожской области. Трудовую деятельность начал в 1951 году фрезеровщиком на заводе.

В ноябре 1952 был призван на воинскую службу, которую проходил в города Пинске. в 1-ом учебном отряде ВМФ СССР. После окончания школы мотористов остался в отряде дослуживать свой срок инструктором. Во время службы на флоте в 1956 году вступил в ряды КПСС.

Демобилизовавшись, Рош Н. И. остался в Пинске, устроился на работу мотористом-рулевым на Пинский ордена Знак Почета судостроительно-судоремонтный завод. Заочно окончил индустриальный техникум, за время работы на Пинском ордена Знак Почета судостроительно-судоремонтнои заводе (1957—1961) был механиком, затем инженером. С момента открытия в Пинске филиала Ленинградского института водного транспорта (ЛИВТ). Рош Н. И. в числе первых поступил туда на учёбу.

В 1962 году Роша Н. И. выдвинули на партийную работу — инструктором промышленно-транспортного отдела Пинского горкома КПБ. Уже через год Рош Н. И. стал заведующим этим отделом, а в ноябре 1965 переведен на должность второго секретаря Пинского горкома КПБ. В августе 1970 поступил на учёбу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС, после окончания которой стал работать инструктором Брестского областного комитета КПБ. Весной 1973 назначен заведующим промышленно-транспортным отделом Брестского областного комитета КПБ.

С августа 1975 года — первый секретарь Пинского горкома КПБ.

В 1980-1989 избирался членом Президиума Верховного Совета БССР, депутатом Верховного Совета БССР 10-11 созывов. Избирался делегатом XXVIII, XXIX, XXXX съезда КПБ., членом ЦК КПБ.

В 1985—1997 годах — Первый заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Беларусь в Минске.

В 1992—1997 годах — Председатель комиссии по вопросам Чернобыльской катастрофы при Всеобщей конфедерации профсоюзов.

В 2003 году присвоено звание «Почётный гражданин города Пинска» за большие заслуги перед городом Пинском и значительный личный вклад в его

социально-экономическое развитие.

Награды 
За трудовые заслуги награждён
 Почётная грамота Верховного Совета БССР (1968);
 Почётная грамота Верховного Совета БССР (1983);
 орденом Трудового Красного Знамени;
 медалью «За доблестный труд»;
 Почётный гражданин города Пинска (2003).

Семья 
 Жена — Рош (Амбросова) Тамара Яковлевна (, д. Олсуфьево, Брянской области);
 Сын- Рош Владимир Николаевич (, Пинск);
 Сын — Рош Андрей Николаевич (, Пинск).

Ссылки

Литература

Примечания 

Родившиеся в 1933 году
Почётные граждане городов Белоруссии
Родившиеся 7 июля
Члены Президиума Верховного Совета Белорусской ССР
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 11-го созыва
Награждённые Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Белорусской ССР
Секретари Брестского обкома КП Белоруссии
Почётные граждане Пинска
Персоналии:Пинск
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Первые секретари Пинского горкома КП Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании